Paraula àrab que vol dir "illa" i per extensió península:
al-Djazira, nom donat pels historiadors àrabs a la regió de la part septentrional de Mesopotàmia entre el Tigris i l'Eufrates
al-Djazira al-Khadra, nom àrab d'Algesires.

Vegeu també: Djazirat